Murbella est un personnage de fiction du cycle de Dune de Frank Herbert. Elle apparaît au cours des derniers tomes de la saga.

Dans Les Hérétiques de Dune, Murbella est une jeune Honorée Matriarche implantée sur Gammu qui tenta d'imprégner Duncan Idaho mais fut victime de ses propres techniques d’asservissement sexuel, implantées dans le ghola par les Tleilaxu. Cela permit sa capture par Lucille, et le Bene Gesserit la détint par la suite sur la Planète du Chapitre, où elle eut plusieurs enfants avec Idaho. Elle finit par rejoindre les rangs des Révérendes Mères. 

Disposant comme ces anciennes camarades de facultés physiques prodigieuses qui intriguent les Sœurs, l'Ordre met en place un conditionnement Bene Guesserit accéléré, jouant sur ses pulsions et usant de son amour pour Duncan Idaho, afin d'en faire une Révérende Mère. Les informations de sa Mémoire Seconde sont en effet essentielles au Sœurs pour comprendre l'origine et les motivations des Honorées Matriarches.

Murbella est progressivement révélée dans La Maison des Mères comme étant la pièce maîtresse du plan de Darwi Odrade: un audacieux gambit consistant à stopper l'avancée inexorable des Honorées Matriarches dans le Vieil Empire en frappant la tête de leurs forces basées sur Jonction, neutralisant leur commandement et faisant échoir au rôle de Très Honorée Matriarche une membre fidèle au Bene Guesserit afin de tirer les rênes de l'organisation à leur avantage. Après l'agonie de l’Épice dont elle survit, Murbella devient un être quasi-suprême; disposant à la fois des techniques Bene Guesserit et des Honorées Matriarches, elle apparaît comme la seule ayant jamais pu jouer ce rôle selon le plan d'Odrade.

Le combat entre l'Ordre Nouveau de Murbella, alliant Honorées Matriarches converties et Bene Gesserit contre les Honorées Matriarches puis contre les Machines Pensantes, se poursuit au cours des compléments posthumes de Kevin J. Anderson et Brian Herbert — Les Chasseurs de Dune et Le Triomphe de Dune.

Personnage de Dune
Personnage du Bene Gesserit